Syrtis peut désigner :

Géographie 
 Syrtis Maior (« Grande Syrte »), le nom du golfe de Syrte durant l’Antiquité, dont découle le nom de la ville de Syrte, en Libye ;
 Syrtis Minor (« Petite Syrte »), le nom du golfe de Gabès durant l’Antiquité ;
 Syrtis Major, un volcan de la planète Mars ;
 Syrtis Major Planum (anciennement Syrtis Major Planitia), un haut plateau volcanique de Mars ;
 Quadrangle de Syrtis Major, une région de Mars ;
 Syrtis Hill, une montagne en Antarctique.

Espèces vivantes 
 Haliophasma syrtis, une espèce de crustacés ;
 Omocena syrtis, une espèce d'insectes ;
 Synoicum syrtis, une espèce de chordés ;
 Paraboccardia syrtis, une espèce d’annélides ;	
 Spathidium syrtis, une espèce de protistes ;
 Paravilla syrtis, une espèce d'insectes	;
 Anthrax syrtis, une espèce d'insectes.

Autres 
 HMS Syrtis, un sous-marin britannique ;
 SYRTIS, un système informatique de gestion de catalogue au profit des bibliothèques, médiathèques et centres de documentation.